Huracà Patricia (1970)
 Huracà Patricia (1974)
 Huracà Patricia (2003)
 Tormenta tropical Patricia (2009)
 Huracà Patricia (2015)